Тимоти Лильегрен (; 30 апреля 1999, Кристианстад) — шведский профессиональный хоккеист, защитник клуба «Торонто Мэйпл Лифс».

Игровая карьера 

Лильегрен дебютировал в Шведской хоккейной лиге за команду Рёгле 3 декабря 2015 года. Первые 2 месяца сезона 2016-217 Тимоти пропустил из-за мононуклеоза.

23 июня 2017 года Лильегрен был выбран на драфте НХЛ 2017 года в 1-м раунде под общим 17-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс». 12 июля 2017 года Тимоти подписал контракт новичка на три года с «Торонто Мейпл Лифс». В сезоне 2017/18 перешёл в фарм-клуб «Мейпл Лифс», «Торонто Марлис», где выиграл Кубок Колдера.

18 января 2020 года Тимоти дебютировал в НХЛ в матче против команды «Чикаго Блэкхокс».

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки ХК «Тимро»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»